Ел Камичин има више значења:

 Ел Камичин (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Камичин, Веинтисеис де Хулио (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Камичин (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Камичин (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Камичин (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Камичин (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Камичин (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Камичин (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Камичин (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Камичин (Тускакуеско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Камичин (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Камичин, Ел Атенко (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Камичин (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Камичин (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Камичин (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Камичин, Ла Роблера (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Камичин (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Камичин (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Камичин, Ситио де Песка (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Камичин (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Камичин (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Камичин (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику